Kabaret DKD (Doczekać Końca Dnia)
 DKD (Działowski - Krüger – Działowski) – producent samolotów